Каляри може да се отнася за:
 Каляри, град в Италия
 Каляри (провинция), провинция в Италия
 Калярски залив
 Каляри Калчо, италиански футболен отбор

Вижте също 
 Кайляри, на гръцки Птолемаида, град в Егейска Македония